Ginsburg steht für:

 Ginsburg, Burgruine im Rothaargebirge

Ginsburg ist der Familienname folgender Personen:

 Chad I Ginsburg (* 1972), US-amerikanischer Musiker
 Charles Ginsburg (1920–1992), US-amerikanischer Erfinder
 Christian David Ginsburg (1831–1914), britischer Judaist und Hebraist

 Gennadij Ginsburg (* 1971), deutsch-ukrainischer Schachspieler
 Grigori Romanowitsch Ginsburg (1904–1961), russischer Pianist
 Henry Ginsburg (1940–2007), US-amerikanisch-britischer Literaturwissenschaftler und Kurator
 Ina Ginsburg († 2014), US-amerikanische Kunstförderin
 James Baruch Crighton-Ginsburg (1826–1898), britischer Missionar
 Jane C. Ginsburg (* 1955), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Jekuthiel Ginsburg (1889–1957), US-amerikanischer Mathematikhistoriker
 Jewgeni Alexandrowitsch Ginsburg († 2012), russischer Filmregisseur
 Jewgenija Semjonowna Ginsburg (1904–1977), sowjetische Historikerin
 Leo Morizewitsch Ginsburg (1901–1979), sowjetischer Dirigent und Hochschullehrer
 Léonard Ginsburg (* 1927), französischer Paläontologe

 Lidija Jakowlewna Ginsburg (1902–1990), sowjetische Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Lucien Ginsburg, eigentlicher Name von Serge Gainsbourg (1928–1991), französischer Chansonnier, Schauspieler, Komponist und Schriftsteller
 Michael Ginsburg (* 1984), deutscher Schauspieler
 Moissei Jakowlewitsch Ginsburg (1892–1946), russischer Architekt und Hochschullehrer
 Robert N. Ginsburg (1925–2017), US-amerikanischer Geologe und Ozeanograph
 Ruth Bader Ginsburg (1933–2020), US-amerikanische Juristin
 Sasha Ginsburg (* 1958), deutscher Künstler
 Semjon Lwowitsch Ginsburg (1901–1978), russischer Musikwissenschaftler
 Seymour Ginsburg (1927–2004), US-amerikanischer Informatiker
 Solomon Israilewitsch Ginsburg (* 1959), russischer Politiker
 Tobias Ginsburg (* 1986), deutscher Theaterregisseur und Autor
 Witali Lasarewitsch Ginsburg (1916–2009), russischer Physiker

Siehe auch:

 Ginzburg
 Günzburg, Stadt im Landkreis Günzburg, Bayern
 Ginsburgh
 Ginsberg, Familienname